Skrót BYU może oznaczać:
 Brigham Young University
 Brigham Young University Hawaii
 Brigham Young University-Idaho
 Bindlacher Berg Airport (kod IATA: BYU) w Bayreuth

en:BYU